Le terme de révolte arabe peut désigner :
 les révoltes arabes de 863-865, sous les Abbassides 
 la  de 1916-1918 contre l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale.
 la  de 1936-1939, en Palestine mandataire, contre les autorités mandataires britanniques et l'immigration juive.
 le  déclenché en 2010-2011, ensemble de révoltes et de contestations contre les gouvernements de divers États.